Anna Condeixa (Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1945) é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 Intuição

Cantores do Rio de Janeiro (estado)